

Niemcy 
2 gminy:
 Groß Schacksdorf-Simmersdorf – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Spree-Neiße
 Lichterfeld-Schacksdorf – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Elbe-Elster